Борзи́лов — фамилия.

Известные носители 
 Борзилов, Владимир Андреевич (1942—1992) — советский и российский физик.
 Борзилов, Семён Васильевич (1893—1941) — советский генерал-майор танковых войск.

 Борзилова, Наташа (род. 1978) — российская и американская певица, гитаристка.

См. также